Ruch Ludowy (Islandia)
 Ruch Ludowy (Rumunia)

Zobacz też 
 ruch ludowy